Organitzacions: 
 ABC Television Studio, companyia de televisió privada estatunidenca, propietat de The Walt Disney Company
 Australian Broadcasting Corporation, companyia de ràdio i televisió pública australiana
 American Broadcasting Company, emissora de televisió privada que emet als Estats Units i Canadà
 ABC (diari), diari d'Espanya en castellà
 Associació Bíblica de Catalunya
 ABC Records discogràfica estatunidenca absorbida l'any 1979 per MCA Records
 ABC (grup musical), grup musical anglès de pop i new wave, creada l'any 1980
 ABC Futebol Clube, club de futbol brasiler
 ABC motorcycles, fabricant de motocicletes britànic
 ABC Motors (All British (Engine) Company), fabricant d'automòbils, avions, motocicletes i motors britànic
 Agricultural Bank of China
 Pacte ABC, bloc format per Argentina, Brasil i Xile (Chile)
 Toponímia: 
 Illes ABC, illes caribenyes d'Aruba, Bonaire i Curaçao
 Regió ABC, regió de l'Estat de São Paulo format per Santo André, São Bernardo do Campo i São Caetano do Sul
 Nacions ABC, Argentina, Brasil, Xile (Chile)
 Biografies: Andrew Browne Cunningham, almirall britànic de la Segona Guerra Mundial
 Altres: Atanasoff Berry Computer, primer computador electrònic i digital automàtic